CCK est un code qui peut signifier :
 Îles Cocos, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 Aéroport des îles Cocos, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CCK est un sigle qui peut désigner : 
 Centre culturel kurde Ahmet-Kaya, un centre culturel kurde en France ;
 Centre de la cornée et du kératocône, un centre médical spécialisé sur les maladies de la cornée ;
 Centre de calcul El Khawarizmi, un fournisseur d'accès à Internet tunisien ;
 cholécystokinine (CholéCystoKinine), une hormone digestive ;
 Complementary Code Keying, un procédé de modulation d'un signal numérique utilisé notamment dans les réseaux sans-fil ;
 Content Construction Kit, une possibilité de création de contenu dans un système de gestion de contenu (CMS).

Code IATA des aéroports